Dretzel ist ein deutscher Familienname.

 Cornelius Heinrich Dretzel (1697–1775), deutscher Organist
 Valentin Dretzel (1578–1658), deutscher Organist